EHF Champions League 2011-12 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 EHF Champions League 2011-12 (mænd)
 EHF Champions League 2011-12 (kvinder)